Tighina este un nume propriu, care se poate referi la una din următoarele:

Tighina, oraș amplasat pe malul drept al Nistrului, Republica Moldova.

Unități administrative
Ținutul Bender/Tighina (1818–1917), unitate administrativ-teritorială din gubernia Basarabia.
Județul Tighina(1919–1938, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României.
Raionul Bender/Tighina (1940–1941, 1944–1949, 1953–1962), unitate administrativ-teritorială din RSS Moldovenească.
Județul Tighina (1998–2003), județ de jure al Republicii Moldova.

Alte sensuri
FC Tighina, club de fotbal din Tighina.

Vezi și
Bătălia de la Tighina
Bender (dezambiguizare)

Nume proprii